Александр Муранов:
 Муранов, Александр Игоревич (род. 1971) — российский юрист, адвокат и учёный правовед, педагог.
 Муранов, Александр Павлович (1907—1995) — советский гидролог, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Государственного гидрологического института.